Vondur (VON dur) — блэк-метал-группа, образованная участниками групп Abruptum и Ophthalamia Тони «It» Сярккой и Джимом «All» Бергером в 1993 году. Они выпустили один полноформатный альбом Striðsyfirlýsing и мини-альбом The Galactic Rock N' Roll Empire на лейбле Necropolis Records. Мини-альбом содержал две новые песни, кавер-версии песен Bathory, Judas Priest, Mötley Crüe и Элвиса Пресли и перезаписанные версии песен «Dreptu Allur» и «Hrafnins Auga Er Sem Speglar á Botni Af Satans Svartasalur», которые были переведены с исландского на английский «Kill Everyone» () и «The Raven’s Eyes Are as Mirrors of the Bottom of Satan’s Black Halls» ().

Состав 
 It (Тони Сярккя) — гитара, бас-гитара, скрипка, вокал
 All (Джим Бергер) — вокал

Сессионные участники 
 Майкл Болин — клавиши, программирование

Дискография

Студийные альбомы 
 1995 — Striðsyfirlýsing

Мини-альбомы 
 1996 — The Galactic Rock N' Roll Empire

Компиляции 
 2011 — No Compromise

Демоальбомы 
 1994 — Uppruni Vonsku

Ссылки 
 Vondur на MySpace

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Блэк-метал-группы Швеции